Le tournoi de tennis de Corée est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2013, classée en catégorie International, se dispute à Séoul du 16 au .

Agnieszka Radwańska remporte le simple dames. En finale, elle bat Anastasia Pavlyuchenkova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chan Chin-Wei et Xu Yifan.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Corée
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Coree
Sport en Corée du Sud en 2013
Tennis en septembre 2013